Die Morocco Tennis Tour Kenitra 2013 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 21. September 2013 in Kenitra stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 14. und 15. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 30 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Kimmer Coppejans
 Roberto Marcora
 Alexander Ward
 Alexander Rumjanzew

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Alexis Musialek

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 89 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 78 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 88 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Kenitra